Грамма — українське прізвище. Ймовірно являє собою українізоване німецьке прізвище Gram.

Відомі носії 
 Грамма Віктор Микитович — український ентомолог.
 Тоня Грамма — виконавиця ролі Каті в українському радянському фільмі «Блакитний патруль».

Посилання 
 Архипчук Т. А все починалося з дослідження власного родоводу 

Українські прізвища